Malaric est un prénom porté notamment par un chef salien au  et un roi des Suèves au .